Кошкарово — название населённых пунктов в России:
 Кошкарово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Кошкарово — село в Сергачском районе Нижегородской области.
 Кошкарово — село в Белинском районе Пензенской области,  упразднено в 2015 году .

См. также 
Кашкарово